Lechniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lechniwka (Baryschiwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka
 Lechniwka (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi